Олесинский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Олесино.

История 
 1820 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Олесино 
 с. Урытва

Примечания